Sturgeon Lake :

 Sturgeon Lake, lac en Alberta
 Sturgeon Lake, ville américaine située dans le comté de Pine, dans le Minnesota.
 , lac en Ontario
 , lac en Saskatchewan
 , lac en Oregon